Атепока има више значења:

 Атепока (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Атепока (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику